RAPEX steht für:
 Rapid Exchange of Information System, ein Schnellwarnsystem der EU für den Verbraucherschutz

Rapex steht für:
 Rape-aXe (vormals Rapex), ein Anti-Vergewaltigungs-Kondom für Frauen
 Rapex-Maßstab, eine transparente Folie mit verschiedenen Skalen für Kartendarstellungen

Abkürzung